Манилка́ра () — род растений семейства , произрастающих в тропиках. Некоторые виды дают ценную древесину, млечный сок и съедобные плоды.

Ботаническое описание

Вегетативные органы 
Деревья и кустарники. Содержат млечный сок. Кора войлочноопушённая или голая.

Листья разделены на листовую пластинку и черешок, очерёдные, собраны в розетковидные мутовки на концах ветвей. Кожистые листовые пластинки с клиновидным основанием и тупым концом. Поверхность листа опушённая или голая. Как правило, имеется множество параллельных незаметных боковых жилок. Прилистники имеются или отсутствуют, в первом случае они опадают рано.

Генеративные органы 
Цветки на длинных цветоножках, располагаются одиночно или собраны в грозди в листовых пазухах или на безлистых узлах. Двуполые цветки чаще всего имеют радиальную симметрию, как правило, трёхчленные. Имеется два неравных круга обычно трёх, реже двух или четырёх чашелистиков, внешняя поверхность которых нередко опушена. Как правило 6 лепестков срастаются у основания, каждый лепесток у конца разделяется на 2. 6 фертильных тычинок короткие, сидят на верху трубки венчика. Пыльцевые мешочки короткие, около 1,5 мм длиной. Тычинки прямостоячие, голые, иногда имеются стаминодии. 6—14 плодолистиков сливаются с образованием голой или, часто, опушённой верхней завязи с 6—14 гнёздами.

Плод — голая эллипсовидная или более или менее сферическая сочная ягода, содержит 1 или более (до 10) семян. Плоские коричневые семена богаты эндосперм. Рубчик семени линейный.

Распространение 
Род широко распространён в тропиках: от Флориды, Мексики, Центральной Америки, Карибских островов и Южной Америки до Азии, Африки, Мадагаскара и островов Тихого океана. Около 15 видов произрастают в Африке. В Северной Америке обнаружено 2 вида, оба — во Флориде.

Хозяйственное значение и применение 
Из Manilkara kanosensis, Manilkara celebica, Manilkara fasciculata, Manilkara hexandra получают древесину. Она имеет плотную и крепкую структуру, используется для мостовых свай, спиц колёс, столбов, рельсовых шпал и др.

Из млечного сока некоторых видов манилкары получают неэластичную резину.

Экстракт из семян применяют как глистогонное средство и против глазных болезней.

Плоды некоторых видов употребляют в пищу.

Охрана 
Некоторые виды, такие как Manilkara gonavensis на Гаити и Manilkara spectabilis в Коста-Рике находятся на грани исчезновения, другие виды находятся под угрозой и включены в Красную книгу МСОП.

Символика 
 является флористической эмблемой провинции Прачуапкхирикхан в Таиланде, где она известна под названием райян.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 81 вид:

Примечания

Литература 
 Henri Alain Liogier: Descriptive Flora of Puerto Rico and Adjacent Islands. Band 4, La Editorial, 1995, ISBN 9780847723379, S. 141-144.                  
 M. A. Hyde, B. T. Wursten, & P. Ballings, 2011: Eintrag in der Flora of Zimbabwe.
 Shugang Li & T. D. Pennington: Sapotaceae in der Flora of China: Volume 15, 1996, S. 206: Manilkara - Online. (Abschnitt Beschreibung)
 Richard P. Wunderlin & R. David Whetstone: Manilkara in der Flora of North America: Volume 8, 2009, S. 234: Online. (Abschnitt Beschreibung)
 Kamal Akhter Malik: Manilkara in der Flora of Pakistan: Online. (Abschnitt Beschreibung)
 F. K. Kupicha: Sapotaceae in Flora Zambesiaca, Volume 7, 1983: Manilkara - Online.

Сапотовые
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки
Флора Центральной Америки
Флора Азии
Флора Африки
Флора Мадагаскара